Ринкон де Чила има више значења:

 Ринкон де Чила (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ринкон де Чила (Онеј), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику